Osoby o tym nazwisku:
 Dino Gavrić – chorwacki piłkarz
 Nenad Gavrić – serbski piłkarz